A belarusz ábécé (belaruszul Беларускі альфабэт) Fehéroroszország egyik hivatalos nyelvének, a belarusznak az írására használatos. A cirill írásrendszer egy változata, a korai cirill ábécéből alakult ki a 16. század folyamán.

Pl
A belarusznak van egy lll
L0ltradicionális latin betűs írása is, ezt lásd a Łacinka ábécé című cikkben!

A betűk neve és kiejtése 

A belarusz írás csaknem teljesen fonetikus. Két, a nyelvben megtalálható mássalhangzóhoz nem tartozik külön betű, hanem két betű kombinációjaként írják őket. Ezek a дж  és a дз .

Bizonyos magánhangzók előtt (е, ё, і, ю, я) a mássalhangzók meglágyulnak (palatalizálódnak). A megelőző mássalhangzó lágyulását jelzi a lágyságjel (ь) is.

Az aposztróf azt jelzi, hogy a megelőző mássalhangzó nem palatizálódik. Például a п’ю szóban a п nem lágy, a ю kiejtése pedig [ju]: [pju].

A betűk átírása a 2000-ben elfogadott hivatalos nemzeti rendszert mutatja.

Latin betűs átírás 

Idegen szavakból átírt г-t általában g-nek ejtik és így is írjuk át: Магдэбургскі – Magdeburgski.

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
 Belarusz nyelv
 Cirill írás
 Łacinka ábécé

További információk 
 Omniglot.com
 Belarusz átírás
 Transliteration of Non-Roman Scripts
 A hivatalos átírásról (orosz)

Cirill eredetű ábécék
Abece